Pride and Prejudice (boek), een boek van Jane Austen

Verfilmingen van dit boek:
 Pride and Prejudice (1940)
 Pride and Prejudice: A Latter-Day Comedy (2003)
 Pride and Prejudice (2005)

Televisieseries:
Pride and Prejudice (televisieserie uit 1938), met Curigwen Lewis en Andrew Osborn
Pride and Prejudice (televisieserie uit 1952), met Daphne Slater en Peter Cushing
Pride and Prejudice (televisieserie uit 1958), met Jane Downs en Alan Badel
Pride and Prejudice (televisieserie uit 1967), met Celia Bannerman en Lewis Fiander
Pride and Prejudice (televisieserie uit 1980), met Elizabeth Garvie en David Rintoul
Pride and Prejudice (televisieserie uit 1995), met Jennifer Ehle en Colin Firth
Pride and Prejudice (Beverly Hills, 90210), een aflevering uit de serie Beverly Hills, 90210

Bollywoodverfilming:
 Bride & Prejudice

Zie ook 
 Pride and Prejudice and Zombies

Pride and Prejudice